Dugal est un nom porté par:
Jules Dugal, entraîneur en chef des Canadiens de Montréal;
Louis-Auguste Dugal, homme politique canadien;
Matthieu Dugal, animateur de radio canadien.

Homonymie de patronyme